Arman může být:

 Arman (1928–2005) – francouzsko-americký výtvarný umělec
 ARMAN (Archaeal richmond mine acidophilic nanoorganisms) – skupina archeí (jednobuněčných organismů)
 ARMAN (dopravce) – evropský autobusový dopravce se sídlem na Ukrajině

mužské křestní jméno
 Arman Kamyshev (* 1991) – kazašský cyklista
 Arman Ter-Minasyan (* 1992) – ruský sportovní lezec arménského původu
 Arman Vardanyan (* 2003) – arménský badmintonista

příjmení
 Cihat Arman (1919–1994) – turecký fotbalista a trenér

podobné
 Armand – více jmen
 Armani – více jmen
 Armen – více jmen
 Armin – více jmen